Prin Republica Moldovenească se poate înțelege:
Republica Democratică Moldovenească – proclamată în 1917 în fosta gubernie rusească Basarabia de către Sfatul Țării, care la 27 martie stil vechi / 9 aprilie 1918 stil nou s-a unit cu România.
Republica Socialistă Sovietică Basarabeană – un guvern creat de bolșevici în perioada mai–septembrie 1919 pe teritoriul Ucrainei, nu a existat niciodată un stat cu acest nume.
RASS Moldovenească – o republică „autonomă” din cadrul Ucrainii sovietice care a existat între anii 1924 – 1940.
RSS Moldovenească – republică sovietică unională înființată în 1940 dintr-o parte a RASS Moldovenești și o parte a Basarabiei, care a devenit independentă în 1991 sub numele de Republica Moldova.
Republica Moldova – stat independent, membru al ONU, continuator al fostei RSS Moldovenești.
Republica Moldovenească Nistreană, regimul separatist din Transnistria care pretinde independență față de Republica Moldova, și care nu e recunoscut pe plan internațional.

Vezi și
Moldova (dezambiguizare)